Luisa Casillo
 Vincenzo Casillo